Tabela prikazuje popoln pregled rezultatov moštva British Racing Motors v Formuli 1. Tabela ne vključuje rezultatov drugih moštev, ki so uporabljala šasijo moštva BRM ali rezultatov neprvenstvenih dirk Formule 1.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

British Racing Motors
BRM